Woodhousemyrpickare (Parmoptila woodhousei) är en fågel i familjen astrilder inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Woodhousemyrpickare delas in i två underarter:
 P. w. woodhousei – förekommer från sydöstra Nigeria till Kamerun, södra Centralafrikanska republiken och centrala Demokratiska republiken Kongo
 P. w. ansorgei – förekommer i nordvästra Angola

Status 
Arten har ett stort utbredningsområde och beståndet anses vara stabilt. Internationella naturvårdsunionen IUCN listar den därför som livskraftig (LC).

Namn 
Fågelns svenska och vetenskapliga artnamn hedrar Samuel Washington Woodhouse (1821-1904), kirkurg i US Army 1849-1862 samt upptäcktsresande och naturforskare verksam i USA och Centralamerika.

Noter

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Astrilder
Fåglar i etiopiska regionen